David Brody ist der Name folgender Personen:

* David Brody (Historiker) (* 1930), US-amerikanischer Historiker
 David Brody (Journalist) (* 1965), US-amerikanischer Journalist